Mamadou Koné (ur. 1974) – burkiński piłkarz
 Mamadou Koné (ur. 1991) – iworyjski piłkarz